Diese Liste zeigt und erläutert die Flaggen und Wappen der Departamentos Perus.

Die Republik Peru ist laut Verfassung ein in 24 Regionen gegliederter dezentralisierter Einheitsstaat.

Liste

Weblinks 

 Flags of the World (englisch)

Peru
Peru
Departamentos